El nombre Plaza Ramón Castilla puede referirse a:
 Plaza Ramón Castilla de Lima, Perú.
 Plaza Ramón Castilla de Iquitos, Perú.

Véase también 
 Ramón Castilla (desambiguación)